YJ-62 или Инцзи-62 (, буквально Атакующий орёл 62, экспортное обозначение — C-602) — китайская тактическая противокорабельная крылатая ракета средней дальности. Предназначена для поражения надводных кораблей всех классов и типов как одиночных, так и в составе группы, в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия противника. Базируется на БПРК, подлодках, кораблях.

Модификации 
 YJ-62 — основной вариант, дальность 400 км
 C-602 — экспортная с уменьшенной дальностью в 280 км

Описание 
Ракета повторяет компоновку Х-55 и Томагавк. Ракета оснащается малогабаритным турбовентиляторным двигателем двигателем WS-500. Масса двигателя около 200 кг, тяга — 510 кгс. В корабельном и сухопутном варианте на ракету устанавливается стартовый твердотопливный двигатель.

 Стартовая масса: 1350 кг
 Масса боевой части: 300 кг
 Длина ракеты со стартовым ускорителем: 7000 мм
 Диаметр корпуса: 540 мм
 Размах крыльев: 2900 мм
 Дальность стрельбы: 400 км (280 км для экспортной модификации)
 Скорость полёта: М=0,9 
 Высота полёта:
 Над землёй — 30 м
 Над морем — 10 м
 У цели — 7 м 
 Система наведения: ИНС комплексированная с АРГСН, радиовысотомером и GPS/Бэйдоу
 Дальность обнаружения цели АРГСН: 40 км
 Помехозащищённость: достигается за счёт ППРЧ

На вооружении 
  — 72 YJ-62 на 2016 год

Примечания

Ссылки 
 http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c-602/c-602.shtml

Противокорабельные ракеты КНР
Крылатые ракеты подводных лодок КНР
Ракетное оружие КНР